Volkszeitung ist der Name folgender Zeitungen:

 Volkszeitung (1945–1946), Organ der KPD für die Provinz Sachsen (1945–1946)
 Volkszeitung (Schwerin), Organ der KPD Mecklenburg-Vorpommern (1945–1946)
 Volkszeitung (Kärnten), Tageszeitung in Kärnten (1945–1990)
 Volkszeitung (Kronstadt), deutschsprachige Zeitung in Kronstadt (Braşov) in Siebenbürgen, Rumänien (1957–1968)

Volkszeitung ist Namensbestandteil folgender Zeitungen:
 Aachener Volkszeitung, siehe Aachener Zeitung
 Ahlener Volkszeitung, siehe Ahlener Zeitung
 Amberger Volkszeitung, siehe Der neue Tag (Weiden in der Oberpfalz)
 Berliner Volks-Zeitung
 Deutsche Volkszeitung – mehrere
 Hamburger Volkszeitung
 Kleine Volks-Zeitung, siehe Oesterreichische Volks-Zeitung
 Kölnische Volkszeitung 
 Kommunistische Volkszeitung 
 Leipziger Volkszeitung 
 Münsterländische Volkszeitung 
 Oberbergische Volkszeitung 
 Oberschlesische Volkszeitung (Ratibor)
 Oesterreichische Volks-Zeitung
 Oldenburgische Volkszeitung
 Osnabrücker Volkszeitung, siehe Antonius Fromm 
 Pfälzische Volkszeitung, siehe Die Rheinpfalz
 Sächsische Volkszeitung 
 Salzburger Volkszeitung
 Schleswig-Holsteinische Volkszeitung
 Schweizerische Allgemeine Volkszeitung, siehe Glückspost
 Schweriner Volkszeitung
 Volks-Zeitung. Sozialdemokratisches Tagblatt für Tirol
 Westfälische Volkszeitung

Siehe auch:

 Lidové noviny (Tschechien: „Volkszeitung“)
 Renmin Ribao (China: „Chinesische Volkszeitung)“
 Volksblatt (Begriffsklärung)
 Volksstimme (Begriffsklärung)